Супра:

 Супра — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Супра — посёлок в России, находится в Кондинском районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Супра — традиционное грузинское застолье.
 Toyota Supra () — модель японского серийного гоночного автомобиля.